

Топоніми 
Кахоку (Ісікава)
Кахоку (Міяґі)
Кахоку (Ямаґата)
Повіт Кахоку